

Patronyme 

 Jean Florimond Boudon de Saint-Amans (1748-1831), historien, littérateur et naturaliste français.
 Louis Joseph Saint-Amans (1749-1820), compositeur français.

Toponyme 

 Saint-Amans, commune française de l'Ariège ;
 Saint-Amans, commune française de l'Aude ;
 Saint-Amans, commune française de la Lozère ;
 Saint-Amans, ancienne commune française de l'Aveyron, auj. intégrée à Salmiech ;
 Saint-Amans-de-Pellagal, commune française de Tarn-et-Garonne
 Saint-Amans-des-Cots, commune française de l'Aveyron ;
 Saint-Amans-du-Pech, commune française de Tarn-et-Garonne.
 Saint-Amans-Labastide, ancien nom de la commune française de Saint-Amans-Soult ;
 Saint-Amans-Soult, commune française du Tarn ;
 Saint-Amans, hameau de la commune de Castelculier en Lot-et-Garonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France